18-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2014 года — соревнование по шорт-треку, проходившее 17-19 января 2014 года в Дрездене (Германия). Чемпионом Европы среди женщин стала представительница Нидерландов Йорин тер Морс, среди мужчин чемпионом Европы стал представитель России Виктор Ан. В женской эстафете победила сборная Нидерландов, в мужской — сборная России.

Результаты

Мужчины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

1000 метров

1500 метров

3000 метров — суперфинал

Эстафета

Женщины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

1000 метров

1500 метров

3000 метров — суперфинал

Эстафета 

 В многоборье указаны спортсмены, набравшие очки.

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте  shorttrackonline
  Результаты на сайте ИСУ

2014
Шорт-трек
Январь 2014 года
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Дрездене
Спорт в Германии в 2014 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии